Мита:

 Мита — форма принудительного труда в сельских общинах Империи Инков.
 Мита — железнодорожная станция на линиях Мита и Асакуса расположенная в специальном районе Минато, Токио.
 Мита бунгаку — японский ежеквартальный литературный журнал.